Die Idea Prokom Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. Juli 2002 in Sopot stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche fanden in Los Angeles der Mercedes-Benz Cup und in Kitzbühel die Generali Open statt. Das Turnier in Kitzbühel gehörte zur International Series Gold, während die Turniere in Los Angeles und Sopot Teil der niedriger dotierten International Series waren.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Tommy Robredo, der in diesem Jahr nicht beim Turnier antrat. Carlos Moyá schied als letzter Gesetzter im Halbfinale aus, sodass sich im rein argentinieschen Endspiel zwei Ungesetzte gegenüberstanden. José Acasuso schlug Franco Squillari in drei Sätzen, nachdem er zuvor keinen Satz verloren hatte. Damit gewann er seinen ersten Karrieretitel.
Die Vorjahressieger Paul Hanley und Nathan Healey, spielten in diesem Jahr nicht zusammen das Turnier; nur Healey trat an und war mit Jeff Coetzee an Position 3 gesetzt. Sie unterlagen erst im Finale den topgesetzten Tschechen František Čermák und Leoš Friedl. Als Paarung war das für sie der erste Titel. Insgesamt gewann Čermák und Friedl jeweils ihren zweite Doppeltitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 356.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 381.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Sopot